Richard Wood kan syfta på bland andra:

 Richard Wood, baron Holderness (1920–2002), brittisk konservativ politiker
 Richard D. Wood (född 1955), amerikansk molekylärbiolog
 Richard J. Wood, kanadensisk matematiker
 Richard Wood (född 1985), engelsk fotbollsspelare